Frittenbude bezeichnet:

 einen Verkaufsstand für Mahlzeiten und Getränke, siehe Imbissstand
 eine deutsche Musikgruppe, siehe Frittenbude (Band)